Alfons XIII av Spanien (), född 17 maj 1886 i Madrid, död 28 februari 1941 i Rom, var kung av Spanien 1886–1931.

Biografi
Han var postum son till Alfons XII och drottning Maria Kristina av Österrike. Han utropades till kung redan vid födseln, och hans mor utsågs att regera som förmyndare. När han fyllt 16, år 1902, tog han själv över kontrollen av regeringen.

Den 31 maj 1906 gifte sig Alfons i Madrid med prinsessan Victoria Eugenia av Battenberg, systerdotter till den engelske kungen Edvard VII. När kungen och drottningen återvände från vigseln utsattes de för ett bombattentat, arrangerat av anarkisten Mateu Morall, men lyckades precis undkomma. I explosionen dödades och skadades dock många åskådare och deltagare i den kungliga processionen.

Under Alfons XIII:s regeringstid förlorade Spanien sina sista kolonier i Kuba, Puerto Rico och Filippinerna, förlorade flera krig i Nordafrika och utstod Primo de Riveras diktatur 1923-30. När den andra spanska republiken utropades 1931 flydde Alfons XIII från landet utan någon formell abdikation.

Han avled i exil i Rom, efter att ha överlämnat sina tronanspråk till sin fjärde (men andra överlevande) son Juan av Bourbon, prins av Asturien, också känd som greven av Barcelona. Den senare blev far till Juan Carlos, som blev spansk kung 1975.

Barn 
 Alfons, 1907-1938; led av blödarsjuka, avstod från tronföljden 1933; död i en bilolycka i Florida.
 (Don) Jaime, 1908-1975; såsom döv avstod han från tronföljden 1933; hans son var Alfonso (1936-1989) som var spansk ambassadör i Sverige och gift med Francisco Francos dotterdotter Maria del Carmen. Sonsonen Luis Alfonso (f. 1974) är idag överhuvud för Capetinger-dynastin/legitimistpretendent till den franska tronen.
 Beatrice, 1909-2002, gift med prins Alessandro Torlonia di Civitelli (1911-1986)
 Ferdinand, född och död 1910.
 Maria Christina, 1911-1996, gift med greve Enrico Marone (1895-1968)
 Juan av Bourbon, prins av Asturien, 1913-1993
 Gonzalo, 1914-1934; blödarsjuk; död i kraftiga blödningar efter en bilolycka.

Anfäder

Utmärkelser

  315th Storkors av Portugisiska Torn- och svärdsorden 1900
  815th Främlingsriddare av Strumpebandsorden - 16 maj 1902 - Kung Edward VII:s bror prins Arthur, hertig av Connaught och Strathearn närvarade vid kröningen och upptog honom i orden.
  Riddare av Serafimerorden - 28 maj 1888 samt kedjan den 16 maj 1902 - Kung Oscar II skickade sin yngste son prins Eugen till kröningen, varvid han tilldelades kedjan.
Hedersamiral i Svenska flottan

Källor

Noter

Externa länkar

Män
Födda 1886
Avlidna 1941
Spaniens regenter
Huset Bourbon
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Mottagare av Karl III:s orden
Storkorset med kedja av Karl III:s orden
Mottagare av Isabella den katolskas orden
Storkorset av Isabella den katolskas orden
Mottagare av Spanska Sjöförtjänstorden
Mottagare av Spanska Militärförtjänstorden
Riddare av Strumpebandsorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer i Spanien under 1800-talet